

Događaji
 Salmanasar III. nasljeđuje na asirskom prijestolju kralja Ašurnasirpala II. 
 Salmanasar III. započinje rat protiv vladara države Urartu, kralja Aramua.

Rođenja

Smrti